În fonetică, consoana oclusivă bilabială sonoră este un sunet consonantic care apare în unele limbi. Simbolul său fonetic este . În limba română se notează cu litera B și apare în cuvinte precum barcă , abur , cub .

Perechea surdă a acestui sunet este consoana oclusivă bilabială surdă .

Pronunție 

 
 
 
 
 
 

Oclusivă bilabială sonoră, Consoană